Сенегамбия — историческое название географического региона, охватывающего бассейны рек Сенегал и Гамбия (Западная Африка). Географически регион охватывает территорию между Сахель и лесами на севере Гвинеи. В состав региона входила территория современных государств Сенегал, Гамбия и Гвинея-Бисау, а также часть Мавритании, Мали и Гвинеи.

Сенегальский историк и профессор Бубакар Барри из Дакарского университета заявил, что Сенегамбия была в XV веке «главные ворота в Судан, колыбелью великих империй Гана, Мали и Сонгаи» и «центр притяжения в Западной Африке».

История 

Первые люди на территории Сенегала, как утверждает профессор Абдула Камар из Университета Сенгора в Александрии (Египет), появились 350 тыс. лет назад. По утверждению Бенга и Тиама, именно в долине реки Фалеме на юго-востоке Сенегала находятся самые древние следы человеческой жизни.

Люди в неолитический период истории Сенегамбии были охотниками, рыболовами, земледельцами и ремесленниками, а также у них появляются более сложные орудия труда и керамика. Раскопки в Диаките (Тиес, Сенегал) свидетельствуют о том, что люди на территории Сенегамбии в период неолита кочевали на расстояние около 600 км.

В период с III века до нашей эры по XVI века в Сенегамбии на месте захоронений более раннего времени возводились каменные круги. Каждое кольцо состоит из 8—14 столбов из латерита высотой 100—250 см. В общей сложности известно не менее 1000 таких каменных колец. Они являются памятником Всемирного наследия.

В докладе ЮНЕСКО о каменных кругах в Сенегамбии сказано:

В древности в Сенегамбии сформировалась ламанская система. Ламаны разделили современный район Сенегамбии на ламанаты (провинция или королевство) и были правителями, а также являлись крупными землевладельцами. Ламанская система просуществовала до XIV века. По словам Бубакара Барри: «Ламанская система — самая старая форма собственности на землю в до колониальной Сенегамбии».

В период средневековья на территории Сенегамбии зародилось несколько великих империй и государств, таких как Гана, Мали, Сонгай, Джолоф, Каабу, Салум, Сине, Баол, Ваало, Такрур.

В XV веке регион стал центром франко-британо-португальского соперничества. В 1455 году португальцы, первыми из европейцев, прибыли в Сенегамбию и поэтому до XVI века держали монополию на торговлю. В конце XVI века англичане и французы вытеснили португальцев.

В 1677 году французы захватили остров Горе, а в 1681 году они захватили Альбреду на реке Гамбия. Это привело к англо-французскому соперничеству за Сенегамбию. В 1692 году англичане захватили Горе и Сен-Луи, но вскоре потеряли контроль над ними. В 1758 году, во время Семилетней войны, Горе вновь был захвачен англичанами, которые удерживали его до 1763 года. В 1765 году англичане образовали провинцию Сенегамбия. В 1778 году, во время американской войны за независимость, французы перешли в наступление и уничтожили крепость на острове Джеймс. В 1783 году в Версальском договоре были признаны британские претензии на Гамбию и французские претензии на Сен-Луи и Горе.

В 1820 году англичане основали город Банжул, а год спустя объявили реку Гамбия британским протекторатом. В 1857 году французы основали город Дакар. В 1886 году французы построили железную дорогу между Сент-Луисом и Дакаром. Французы проводили политику экспансии и рассматривали Гамбию как препятствие. В конце XIX века они предложили англичанам уступить Дабу, Гран-Басама и Ассини в обмен на Гамбию. Однако переговоры были прерваны, но неоднократно возобновлялись.

В 1960 году Сенегал получил независимость от Франции, а в 1965 году Гамбия от Великобритании. После обретения независимости Гамбии и Сенегала, были предприняты попытки объединить их, но быстро провалились. В 1982—1989 годах Сенегал и Гамбия входили в конфедерацию Сенегамбия.

Культура 

Регион Сенегамбия имеет богатую культуру. Большим достижением культуры является развитие шутливой формы обращения этнических групп друг с другом, что помогает им оставаться в хороших родственных отношениях. Между этническими группами региона шел постоянный культурный обмен, например одно и тоже блюдо из риса можно обнаружить у многих этнических групп в Сенегамбии. Самый известный вокалист Африки в 2014 году, согласно журналу «Rolling Stone», был выходец из Сенегала Йуссу Н’Дур, который является одним из самых известных певцов Африки. В 2010 году в Дакаре был открыт Монумент африканского возрождения, высота которого 49 метров, что делает его самым высоким памятником в Африке.

СМИ Сенегамбии разнообразны и включают в себя несколько радиостанций, телеканалов, газет и интернет изданий. 4 октября 1973 года радио Сенегал договорилось с радио Гамбии выпускать совместную программу по истории, культуре и традициям Сенегамбии. Первый выпуск программы был под названием Chossani Senegambia (история Сенегамбии), которую заранее записали и транслировали в Сенегале и Гамбии одновременно. Гамбийский историк и государственный деятель Алие Эбрима Чам Джуф, который был директором программы на радио Гамбии и одним из пионеров этой совместной программы, в своей книге пишет:

Примечание

Ссылки 

 Laurent Jean Baptiste Bérenger-Féraud: Les peuplades de la Sénégambie. Histoire, ethnographie, mœurs et coutumes, légendes, etc. Paris 1879
 Becker, Charles; Diouf, Mamadou, Une bibliographie des travaux universitaires. Histoire de la Sénégambie (A bibliography of academic works. History of Senegambia), Université Cheikh-Anta-Diop, 39 pages

История Сенегала
История Гамбии